Би́ллингсли () — английская фамилия.

Известные носители:
 Биллингсли, Барбара (1915—2010) — американская актриса.
 Биллингсли, Джон (род. 1960) — американский актёр.
 Биллингсли, Пол (1887—1962) — американский геолог, профессор, автор теорий рудообразования.
 Биллингсли, Уильям (1758—1828) — художник по фарфору.